Академическая гимназия:
 Академическая гимназия — среднее учебное заведение, существовавшее при Петербургской академии наук.
 Академическая гимназия имени Д. К. Фаддеева Санкт-Петербургского государственного университета — среднее учебное заведение.
 Академическая гимназия — среднее и высшее учебное заведение, существовавшее в Данциге.
 Львовская академическая гимназия — среднее учебное заведение при Львовском университете (ныне при национальном университете «Львовская политехника».